

Спрінгдейл — місто, штат Арканзас
 Спрінгдейл — місто, штат Огайо
 Спрінгдейл — місто, штат Пенсільванія
 Спрінгдейл — місто в окрузі Лексінгтон, штат Південна Кароліна
 Спрінгдейл — місто, штат Юта
 Спрінгдейл — місто, штат Вашингтон
 Спрінгдейл — місто, штат Вісконсин
 Спрінгдейл Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія
 Спрінгдейл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Спрінгдейл — переписна місцевість, штат Монтана
 Спрінгдейл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Спрінгдейл — переписна місцевість в окрузі Ланкастер, штат Південна Кароліна